Takovo je lahko:
 Takovo, Gornji Milanovac (Srbija)
 Takovo, Ub (Srbija)